Muzyka Dawna Persona Grata (Festiwal Muzyki Dawnej) – festiwal muzyczny, odbywający się od 1998 w Toruniu.

Charakterystyka festiwalu 
Istotą Festiwalu jest partnerska współpraca pomiędzy muzykami z całego świata i Polski. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Muzyki Dawnej „Canor” w Toruniu. Toruńska fundacja posiada także dwa oddziały:
 Oddział Fundacji we Wrocławiu
 Oddział w Poznaniu (Agencja Artystyczna Guido)
Czasami do organizacji dołącza Opole i Zielona Góra.

W zorganizowaniu pomaga Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dyrektorem generalnym festiwalu jest Cezary Zych, dyrektorem biura festiwalu – Dorota Puszkiel, a dyrektorem artystycznym – Aureliusz Goliński.

Goście festiwalu 
Gośćmi festiwalu byli m.in.:
Simon Art (Szwajcaria), Constanze Backes (Niemcy), Pavlo Beznosiuk (Wielka Brytania), Elena Bianchi (Włochy), Karolina Brachman, Rachel Brown (Wielka Brytania), Frank de Bruine (Holandia), Joanna Campion (Wielka Brytania), Gabriele Cassone (Włochy), Micaela Comberti (Wielka Brytania), Marketá Cukrová (Czechy), Ian Deagan (Belgia), Tomasz Dobrzański (Polska), Laurence Dreyfus (USA), Gabriela Eibenová (Czechy), Antonio Frigé (Włochy), Maciej Gallas (Polska), Enrico Gatti (Włochy), Matthias Gerchen (Niemcy), Martin Gester (Francja), Reinhard Goebel (Niemcy), Wendy Gillespie (USA), Maciej Gocman (Polska), Nele Gramss (Niemcy), Tuija Hakkila (Finlandia), Ronald Hein (Niemcy), Robert Hill (USA), Roberta Invernizzi (Włochy), Orlanda Velez Isidro (Portugalia), Sirkka-Liisa Kaakinen (Finlandia), Gerd Kenda (Austria), Alexis Kossenko (Francja), Barthold Kuijken (Belgia), Bernd Lambauer (Austria), Dan Laurin (Szwecja), Christoph Lehmann (Niemcy), Eduardo López Banzo (Hiszpania), Thibaut Lenaertz (Belgia), Hans Jörg Mammel (Niemcy), Markku Luolajan-Mikkola (Finlandia), Jonathan Manson (Wielka Brytania), Anssi Mattila (Finlandia), Anna Mikołajczyk (Polska), Guido Morini (Włochy), Davitt Moroney (Wielka Brytania), Petra Noskaiová (Słowacja), Martin Oro (Argentyna), Eero Palviainen (Finlandia), Olha Pasiecznik (Ukraina), Jana Pastorková (Słowacja), Leona Pelešková (Czechy), Hille Perl (Niemcy), Monica Piccinini (Włochy), Alice Piérot (Francja), Rachel Podger (Wielka Brytania), Annamari Pölhö (Finlandia), Béatrice Pornon (Francja), Aleš Procházka (Czechy), Alberto Rasi (Włochy), Frederic de Roos (Belgia), Christoph Rosenbaum (Niemcy), Marek Rzepka (Polska), Veronika Skuplik (Niemcy), Mika Suihkonen (Finlandia), Hidemi Suzuki (Japonia), Ryo Terakado (Japonia), Maria Theresa Yan (Szwajcaria), Eduard Wesly (Holandia), Matthew White (Kanada), Monique Zanetti (Francja).

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Festiwalu

Festiwale muzyki dawnej w Polsce
Festiwale i przeglądy w Toruniu